Jambewangi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jambewangi (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,12, long 112,31), 
 Desa Jambewangi (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,27, long 114,13), 

Robotskapade Indonesienförgreningar